Кірка — персонаж давньогрецької міфології, дочка Геліоса й Перси (Персеїди), сестра Еета.
 Кірка — верхній шар кори рослин.
 Кірка — верхній затверділий шар чого-небудь.
 Кірка — діалектна назва кориці.

Топонім

Кірка () — село у Аненій-Нойському районі.

Кірка () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Могошань.

Див. також 
 Кирка
 Кірха